Amerikai Egyesült Államok
 Humptulips, folyó Washington államban
 Humptulips, település Washington államban